Wechselgraben ist ein Gewässername:

 Wechselgraben, Quellbach der Feistritz (Lafnitz) im Wechselgebiet der Steiermark.
 Wechselgraben, Zubringer vom Großen Pestingbach im Wechselgebiet von Niederösterreich.
 Wechselgraben, Flusslauf der Zaya in den Leiser Bergen, Niederösterreich.